Schahrani bezeichnet:

Ibrahim asch-Schahrani (* 1974), saudi-arabischer Fußballspieler
Abdullah al-Wakid asch-Schahrani (* 1975), saudi-arabischer Fußballspieler
Wahidullah Schahrani, afghanischer Bergbauminister